Филон (), Филон Карпасийский, Филон Чудотворец (V в.), епископ Карпасийский — епископ Карпафии (Капрасии) на острове Крит (с 401). Являлся помощником по управлению св. Епифания Кипрского. Умер в 410 году. Автор комментария на Пятикнижие Моисеево и толкования на Песнь Песней. Последнее использовал Прокопий Газский и было издано в Риме в 1792 году.

Память Филона празднуют на Кипре 24 января. Не вклю­чён в совре­мен­ный Ме­ся­це­слов Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви.

Диакон Римской Церкви. Славен был как оратор, замечательный проповедник.

Филон — первый упоминаемый в источниках епископ Карпасийской епархии. Античная Карпасия, Карпас или Карпасий (Καρπασία, Καρπασεία, Κάρπασος, Καρπάσιον), находилась на одноимённом полуострове в 5 км к северу от современного города Ризокарпасо (Северный Кипр). Филон был рукоположен свт. Епифанием Кипрским до 382 г. (Vita S. Epiphanii. 49, 57 // PG. 41. Col. 85, 96). По другим данным стал еписком в 401 году.

Основная информации о жизни Филона берется из текста Жития свт. Епифания Кипрского (Σπυριδάκης. 1947. Σ. 19 (1-я паг.); Γεωργίου. 2010. Σ. 128—129).

Примечания

Литература 
 
 «Память святого Филона, епископа Карпасии на Кипре» / Синаксарь. Жития святых Православной Церкви. Автор-составитель иеромонах Макарий Симонопетрский. Адаптированный перевод с французского. В 6 тт. — М.: Издательство Сретенского монастыря, 2011. — Т. III. — С. 369—370.
 Kyriakos Hadjioannos, Ἡ ἀρχαία Κύπρος εἰς τὰς Ἑλληνικὰς πήγας, Никосия, Éditions de l’Archevêché, 1971-77, 4 vol.
 Solange Sagot, " Une récente édition du Commentaire du Cantique des cantiques de Philon de Carpasia ", Vigiliæ Christianæ, vol. 35, 1981, 358-376.
 Maïté Lecat, " Christologie et ecclésiologie dans le Commentaire sur le Cantique des cantiques d'Épiphane le Scolastique ", BABELAO 3, 2014, 45-108.

Епископы V века
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Персоналии V века
Экзегеты
Христианские богословы
Писатели Византии